Trazo (de trazar) y su plural trazos se puede referir a:

 Trazo, en escritura, definición sobre una línea dibujada.
 Trazo, municipio español de la Provincia de La Coruña, Galicia.
 Trazo, forma de marcar el área de una obra.
 Trazos, álbum de Lila Downs.
 Trazos, programa de televisión dirigido por Paloma Chamorro.
 Trazo de avión, estela de condensación.
 Trazo de tiza, historieta.
 Trazo de pluma levantino.
 Trazos para el mural Revolución 1910-1914, Sufragio Efectivo no reelección.
 Trazo diacrítico: Trazo de línea ortográfica a través de una letra.
 Trazos, cortometraje de 2007 dirigido por Simón Casal.

Enlaces externos